Avenarius ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Avenarius (* 1959), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Eduard Avenarius (1809–1885), deutscher Buchhändler
 Ernst Avenarius (1777–1846), deutscher Landrat
 Ferdinand Avenarius (Kaufmann) (1821–1899), deutscher Kaufmann und Techniker
 Ferdinand Avenarius (1856–1923), deutscher Lyriker und Kritiker
 Heinrich Avenarius-Herborn (1873–1955), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Hermann Avenarius (* 1938), deutscher Rechtswissenschaftler
 Horst Avenarius (1930–2021), deutscher Kommunikationsmanager und Autor

 Karl August Avenarius (1788–nach 1831), deutscher Maler und Zeichner
 Martin Avenarius (* 1965), deutscher Jurist
 Matthäus Avenarius (1625–1692), deutscher Pastor und Lieddichter
 Michail Petrowitsch Avenarius (1835–1895), russischer Physiker
 Pjotr Alexandrowitsch Avenarius (1843–1909), russischer Ingenieur und Unternehmer
 Richard Ernst Abundius Avenarius (1840–1917), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Richard Avenarius (1843–1896), deutscher Philosoph

 Tony Avenarius (1836–1901), deutscher Künstler und Librettist